

Patronyme 

 Edward Le Bas (1904-), peintre anglais ;
 Élisabeth Le Bas (1773-1859), épouse du révolutionnaire, mère de l’archéologue ;
 Émile P.-L. Le Bas (1864-), sculpteur français ;
 Jacques Le Bas (), imprimeur français ;
 Jacques-Philippe Le Bas (1707-1783), graveur français ;
 Jean Le Bas (1717-1797), médecin et chirurgien français ;
 Julien Le Bas (1924-2021), athlète français spécialiste du sprint ;
 Michel Olivier Le Bas (1783-1843), graveur français ;
 Philippe Le Bas (1794-1860), archéologue et helléniste de lettres français ;
 Philippe-François-Joseph Le Bas (1764-1794), révolutionnaire français.

Lien externe 
 
Patronyme français